Jaratkaru (, jaratkāru) ist in der indischen Mythologie:

 Jaratkaru (Rishi), ein Rishi aus der Familie der Yayavara
 Jaratkaru (Schwester des Vasuki), Gattin des Rishis Jaratkaru